Галагания пахучая, или Муреция пахучая, или Мюретия душистая () — многолетнее растение, вид рода  семейства .

Листья и молодые побеги используют как пряную приправу к супам и другим блюдам.

В траве, во время цветения, и в плодах обнаружено содержание эфирного масла.

Распространение и экология 
Произрастает в Афганистане, Киргизии, Узбекистане и Таджикистане.

Встречается по горным травянистым склонам.

Ботаническое описание 
Совершенно голое, зелёное растение, с шаро- или яйцевидным клубнем.

Стебель до 100 см высотой, тонкий, белополосчатый, в средней части ветвящийся в широко раскидистую метёлку.

Листья очерёднорасположенные, тонкие, быстро увядающие, неприятно пахнущие. Прикорневые листья на черешках, пластинка треугольная, многократно, 3—4-перисто-рассечённая на нитевидные, длинные, 1—2,5 см длиной и 0,02—0,03 см шириной, раскидистые участки. Стеблевые листья сходны с прикорневыми, но более мелкие, сидячие на ланцетовидных, кожистых с отвороченными краями, влагалищах. Верхние — в виде мелких чешуек.

Зонтики 1—6 лучевые, сжатые, лучи их неодинаковы. Зонтички 5—10-цветковые, с оберточкой из 5 ланцетных листочков. Цветки мелкие на тонких неравных ножках. Лепестки яйцевидные, жёлтые.

Плод — сухая семянка, обратногрушевидная или почти эллиптическая.

Цветёт в июне—июле.

Значение и применение 
Всё растение имеет сильный неприятный запах. Скотом не поедается. Растение в фазе вегетации содержало (от абсолютно сухого вещества): 6,8 % золы, 15,3 % белка, 4,7 % жира, 15,4 % клетчатки, 51,8 % .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Плантариум: описание таксона Galagania fragrantissima

Зонтичные
Флора Средней Азии
Пряности